Eisenbahnunfall von Banha bezeichnet:
 Eisenbahnunfall von Banha (1931), Eisenbahnunfall beim ägyptischen Banha 1931
 Eisenbahnunfall von Banha (2021), Eisenbahnunfall beim ägyptischen Banha 2021